Jonquières (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Jonquières (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Jonquières (Tarn) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Jonquières (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Jonquières (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże